Igé (Orne)
 Igé (Saône-et-Loire)